Балийцы (самоназвание: бали; ) — народ, живущий на острове Бали и на западе острова Ломбок в Индонезии. Общая численность населения 3 миллиона 650 тысяч человек. Близки к яванцам

Язык относится к Западнозондской зоне австронезийских языков. Религия агама тиртха (балийский индуизм). Особенно популярен культ Шивы.

Основной род занятий — земледелие (рис, кукуруза, кокосовая пальма, чай и др.), разведение свиней. Балийцы — народ древней высокой культуры. Их керамические изделия, ткани, резьба по дереву и камню, ювелирные изделия известны всему миру. Балийцы славятся как искусные танцоры и музыканты. В 1930-е годы возникла характерная форма балийской музыкальной драмы — кечак. Одним из самых известных балийских писателей является И Густи Ньоман Панджи Тисна.

Литература 
 Народы Юго-Восточной Азии, М., 1966.
 Маретина С. А. Балийцы // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. С.74-75.
 В.А. Погадаев. Малайский мир (Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур). Лингвострановедческий словарь. М.: Восточная книга, 2012, с. 455.

Галерея

Народы Индонезии
Австронезийские народы
Бали